Osterode kan bl.a. referere til

 Osterode am Harz – en by i Harzen
 Landkreis Osterode am Harz – et amt i Harzen med Osterode am Harz som hovedby
 Ostróda – by i NØ-Polen; indtil 1945 Osterode in Ostpreussen (tysk)